Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди мужчин 1972 года () прошёл с 18 марта по 8 апреля.

 — Харм Вирсма

 — Ян де Рёйтер

 — Фрек Гордейн, Франс Хермелинк, Доуве де Йонг.

Ход турнира 
За три до завершения фактически Харм Вирсма стал чемпионом Нидерландов. У него было 15 очков, у ближайших преследователей - 9. Шестиочковое преимущество можно было потерять лишь в том случае, если проиграть самому три партии, а соперники выиграют три партии подряд. После следующего девятого тура чемпионство Вирсма стало юридически оформленным.

Результаты

Ссылки 
 Турнирная таблица с фотографиями на сайте KNDB

1972 год в шашках
Март 1972 года
Апрель 1972 года
Спорт в Нидерландах в 1972 году